Tridensa är ett släkte av nässeldjur. Tridensa ingår i familjen Rhodaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Tridensa